Termenul „Königstuhl” se poate referi la:

 Königstuhl, masiv muntos (2 236 m) din parcul național Nockberge, Austria
 Königstuhl, masiv muntos din regiunea Odenwald, Germania
 Königstuhl, cel mai înalt vârf al masivului muntos Donnersberg, Renania-Palatin, Germania
 Königsstuhl, stâncă pe insula Rügen, Germania
 Königsstuhl von Rhens (Tronul din Rhens), edificiu unde au fost aleși împărații Sfântului Imperiului Roman, situat pe valea Rinului, lângă Koblenz, Germania

Un nume foarte apropiat de Königstuhl este Königsstuhl, scris cu doi de „s”. Ambele s-ar traduce prin „scaunul (sau tronul) regelui”.

Vezi și 
Königsberg
Königstein